Luke Jones – motociclista britannico
Luke Jones – rugbista australiano
Luke Jones – calciatore britannico